Vesošnica je rijeka u Bosni i Hercegovini.

Rijeka Vesošnica izvire na 900 metara, a u Vrbas se ulijeva s lijeve strane na 599 metara nadmorske visine. Duga je oko 7 kilometara. Cjelokupan tok rijeke se nalazi u općini Bugojno, a prolazi i kroz sami centar grada.

Izvori 

Rijeke u Bosni i Hercegovini
Porječje Vrbasa
Bugojno